Hibernians FC är en fotbollsklubb från staden Paola på Malta. Fotbollsklubb grundades 1922 under namnet Constitutionals FC.

Stadion 
Laget spelar sina hemmamatcher på Hibernians Ground som tar 8000 personer och spelade säsongen 2006/07 i UEFA-cupen, där de åkte ut i den första kvalomgången efter totalt 1-9 mot den rumänska klubben FC Dinamo Bucureşti.

Färger

Dräktsponsor
 20??–20?? : Adidas
 20??–2022 : Joma

Trikåer

Meriter 
Maltesiska ligan: 13 
 1960/61, 1966/67, 1968/69, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1993/94, 1994/95, 2001/02, 2008/09, 2014/15, 2016/17, 2021/22

Maltesiska cupen: 10 
 1961/62, 1969/70, 1970/71, 1979/80, 1981/82, 1997/98, 2005/06, 2006/07, 2011/12, 2012/13

Maltesiska supercupen: 3 
 1994, 2007, 2015, 2022

Placering senaste säsonger

Trupp 2022 
Uppdaterad: 22 april 2022

Tränare 
  Robert Gatt (30 juni 1998 – 8 juli 2007)
  Edmond Lufi (2007 – 8 september 2008)
  Mark Miller (1 juli 2008 – 2012)
  Michael Woods (13 juni 2012 – 2013)
  Branko Nišević (30 maj 2013 – 2016)
  Mark Miller (2016 – 5 mars 2018)
  Mario Muscat (5 mars 2018 – 4 juli 2018)
  Stefano Sanderra (4 juli 2018 –)

Kända spelare 
  Karolis Laukžemis, 2020–2021

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida 
 UEFA hemsida
 foot.dk arkiv 
 SOCCERWAY
 SOFASCORE
 FLASHSCORE
 Transfermarkt
 Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar på Malta